Седанская крепость () — мощная средневековая крепость в Седане, на скальном уступе долины Мааса, между реками Бьевр и Вра, во французском департаменте Арденны, около границы с Бельгией. Одна из крупнейших крепостей Западной Европы, занимает площадь 35 000 квадратных метров и имеет семь этажей.

Около 1424 года Эберхард II фон дер Марк начал строительство усадьбы с двумя башнями вокруг церкви, оно продолжалось в течение шести лет. Когда Эберхард умер в 1440 году, его сын Жан де ла Марк укрепил стены, а завершил этот труд Роберт II де ла Марк, внук Жана. В 1530 году укрепления усадьбы были модернизированы путем строительства круговой террасы и террас с пушками, утолщением 4,5 м (15 футов), навесных стен с помощью дополнительных 26 метров (85 футов). В течение следующего столетия были выстроены бастионы, многие из которых были срыты в конце XIX века. 

При Людовике XIV территория княжества Седанского вошла в состав Франции, и когда замок был преобразован в гарнизон, Вобан построил рядом княжескую резиденцию для Латур д'Оверней. К этому роду принадлежал родившийся в Седане маршал Тюренн. При французах была полностью обновлена крепостная артиллерия. В 1822 году церковь Св. Мартина была снесена и заменена хранилищем для ядер. Во время битвы при Седане замок был окружен прусской армией (1 сентября 1870 г.). Император Наполеон III сдался немцам на следующий день в соседнем городке Доншри.

Замок был передан французской армией городу Седан в 1962 году, после чего были начаты реставрационные работы. Внутри расположены 4-звездочный отель и городской туристический офис. В замке также можно посетить музей, одна из комнат которого посвящена войне 1870 года; особенный интерес представляет коллекция прусских шлемов.

См. также 
 Седанское княжество
 Битва при Седане

Примечания

Литература 
 Alain Sartelet, Le château fort de Sedan, Gueniot, 2006 (ISBN 978-2-8782- 5380-1)
 Jean-Marie Pérouse de Montclos, Le guide du Patrimoine: Champagne-Ardenne, Paris, Hachette, 1995 (ISBN 978-2-01-020987-1), p. 328-331
 Jean Aversenq, Le château-fort de Sedan, Sedan, Imprimerie Balan-Sedan, 1993 (1979), 58 p.

Седан
Крепости Франции